Toponímia
 Departament del Cauca, departament de Colòmbia.
 Valle del Cauca, departament de Colòmbia
 Estat Sobirà del Cauca, estat dels Estats Units de Colòmbia (1857 - 1886)
 Riu Cauca, riu colombià.
 Coca (Segòvia), municipi de la província de Segòvia, Castella i Lleó, Espanya.
Animals
 Guan de Cauca, ocell de la família dels cràcids.